Kuchary ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Kuchary (Domaniów), Dorf der Gmina Domaniów in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Kuchary (Drobin), Dorf der Gmina Drobin in der Woiwodschaft Masowien
 Kuchary (Gołuchów), Dorf der Gmina Gołuchów in der Woiwodschaft Großpolen
 Kuchary (Mstów), Dorf der Gmina Mstów in der Woiwodschaft Schlesien
 Kuchary (Nowe Brzesko), Dorf der Gmina Nowe Brzesko in der Woiwodschaft Kleinpolen
Dörfer in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Kuchary (Stopnica), Dorf der Gmina Stopnica im Powiat Buski
 Kuchary (Wiślica), Dorf der Gmina Wiślica im Powiat Buski
Dörfer in der in der Woiwodschaft Łódź:
 Kuchary (Krzyżanów), Dorf der Gmina Krzyżanów im Powiat Kutnowski
 Kuchary (Witonia), Dorf der Gmina Witonia im Powiat Łęczycki